Il doppio maschile del NASDAQ-100 Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Roger Federer e Maks Mirny.

Federer e Mirnyi hanno battuto in finale 7–5, 6–3 Leander Paes e David Rikl.

Teste di serie

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale)

 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno) 
 Leander Paes /  David Rikl (finale) 
 Roger Federer /  Maks Mirny (campioni) 
 Tomáš Cibulec /  Pavel Vízner (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

NASDAQ-100 Open 2003
ATP Tour 2003